Со́хиев ( /Soxitɘ/) — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Сохиев, Артур Маратович (род. 2002) — российский футболист.
 Сохиев, Заурбек Маирбекович (род. 1986) — узбекский борец вольного стиля.
 Сохиев, Туган Таймуразович (род. 1977) — российский дирижёр.